Batuta – cienka, wydłużona pełeczka używana przez dyrygenta
 Henryk Batuta – fikcyjna postać stworzona do mistyfikacji, której celem stała się polskojęzyczna Wikipedia